Черт ([ч'эрт], Шерт; , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 82,5 км². Население — 897 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página dedicada a todas las asociaciones de Xert 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона